El 45 Grupo de Fuerzas Aéreas de España es una unidad operativa del Ejército del Aire de España, una de las Armas de las Fuerzas Armadas de España, cuya misión es el transporte aéreo del rey de España, el presidente del Gobierno, vicepresidentes y ministros (también, en algunas ocasiones, de los miembros de la familia real o de la familia del presidente del Gobierno), y el mantenimiento de las aeronaves que utilizan.

Tiene su base en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Actualmente, la flota del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas de España está compuesta por dos Airbus 310 y cinco Falcon 900B. Se sumarán 3 A330 MRTT que, en un primer momento, estaban destinados al Grupo 47 FF.AA.; a finales de 2021, está prevista la incorporación al servicio de la primera unidad, aunque no tendrá capacidad de abastecimiento en vuelo en un primer momento, hasta 2023 , al igual que el segundo a entregar pero si contarán con la puerta de carga lateral en el nivel superior, ya que también se usará como avión de transporte estratégico. El tercer A330 MRTT si tendrá esta capacidad de abastecimiento en vuelo desde su entrada al servicio, prevista para 2023, tras esto, los otros dos serán dotados de pods de repostaje, siendo aún duda si se introducirá la pértiga y/o la unidad de abastecimiento en vuelo central ubicada en el fuselaje de cola dedicada a reabastecer a aviones como el Airbus A400M.

Véase también 
Transporte aéreo de jefes de Estado

Enlaces externos
45 Grupo de Fuerzas Aéreas, en la página web del Ejército del Aire de España (2010).
El 45 Grupo del Ejército del Aire recibe la Orden de Isabel la Católica, en la página web del Ejército del Aire de España.

Torrejón de Ardoz
Unidades del Ejército del Aire de España
Aeronaves presidenciales
Unidades militares históricas de España
Reinado de Juan Carlos I
Reinado de Felipe VI de España
Instituciones de la Comunidad de Madrid
Fuerzas armadas en Madrid
Unidades condecoradas con la Orden de Isabel la Católica